Дава - прикордонна річка в Ефіопії, Сомалі та Кенії
 Дава (партія) — Дава або Партія ісламського заклику () — іракська урядова політична партія, радикально-шиїтського спрямування.
 Пасанг Дава Лама — шерп, відомий за сходженнями на найвищі вершини в Гімалаях.